Iluminação pública
 Iluminação cénica ou luz de palco — recurso cênico no cinema ou teatro
 Iluminação Köhler

Religião e filosofia 
 Iluminação (budismo) ou bodhi — experiência mística descrita no budismo
 Iluminação espiritual — visão geral do significado em diversas correntes filosóficas e religiosas
 Iluminação ióguica
 Iluminismo — movimento intelectual